Alírio Moraes foi um cantor e instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
Bairro dos meus amores
Lágrimas de Pierrot
Mil pierrots

Compositores de Pernambuco
Nascidos em 1928